Coccinelle steht für:
 Coccinelle (Software), Open-Source-Software für das automatisierte Umschreiben von C-Code
 Coccinelle (Unternehmen), italienisches Modeunternehmen
 Coccinelle (Entertainerin) (Jacqueline Charlotte Dufresnoy; 1931–2006), französische Entertainerin
 Käfer der Gattung Coccinella (Gattung)  (Marienkäfer)